Князь Владимир Иванович Клубков-Мосальский по прозванию Шаня (Щеня; ум. после 1616) — воевода и окольничий во времена правления Ивана IV Грозного, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, в Смутное время и в правление Михаила Фёдоровича. Рюрикович в XX колене.

Биография 
Сын князя Ивана Дмитриевича Клубка Мосальского, родоначальника Клубковых-Мосальских. Имел братьев: князей Даниила и Льва Ивановичей.

В 1571 году подписался вместе с братом князем Даниилом Ивановичем в 350 рублей на поручной записи по боярам-поручителям по князю Ивану Фёдоровичу Мстиславскому. В 1577 году послан в Деревскую пятину для сбора на службу в Лифляндию детей боярских. Воевода в Ржеве (1581). Воевода в передовом полку (1589). Воевода у большого знамени в шведском походе 1590 года, затем воевода в Царицыне. Воевода в Черни и передовом полку (1591), в том же году в награду пожалован золотым. Воевода в Воронеже (1592), Шацке (1593—1594), где разбил подступающих к городу татар. Московский дворянин, в 1598 году принимал участие в соборе по избранию на царство Бориса Годунова, подписался на грамоте за себя и своего племянника князя Ивана Даниловича Клубкова-Мосальского. Воевода в Монастырском городке (1600). 

В правлении Лжедмитрия I состоял в Государственном совете, в числе окольничих (июнь 1605). В 1606 году пожалован в окольничие. По челобитью боярина и дворецкого князя Василия Михайловича Рубца-Мосальского с братией и племянниками, представителями рода князей Мосальских получает от короля Сигизмунда III подтвердительную грамоту, на владение городом Мосальск с волостями (5 декабря 1610). Воевода на Кашине (1614), Суздале (1616), где ведёт боевые действия против Александра Лисовского.

Имел двоих сыновей — воевода Пётр Владимирович (ум. 1634) и стольник Василий Владимирович (ум. после 1616).

Примечания

Литература 
 
 Сборник Государственных грамот и договоров. Т. 1. № 566 и 570.
 Древняя Российская вивлиофика. Т.  VII и XX.

Владимир Иванович Шаня
Воеводы Ржева
Воеводы Царицына
Воеводы Черни
Воеводы Воронежа
Воеводы Шацка
Воеводы Суздаля
Полковые воеводы
Дворяне московские
Окольничие
Персоналии:Смутное время
Участники Русско-шведской войны 1590—1595